Příjmení Bernal nese více různých osobností:

 Egan Bernal (* 1997) – kolumbijský profesionální cyklista
 Gael García Bernal (* 1978) – mexický herec, režisér a producent
 John Desmond Bernal (1901–1971) – irsko-britský fyzik

Externí odkazy